Rafiga (voornaam), Azerbeidzjaanse meisjesnaam
 Rafiga (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam